

Patronymes 
Sarafanov (masculin ; ) ou Sarafanova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Guennadi Sarafanov (1942-2005), cosmonaute soviétique
 Leonid Sarafanov (1982-), danseur russe

Patronyme russe